Юрий Александрович Петров () — советский режиссёр театра и кино, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978).

Биография 
Родился в 1925 году в городе Вышний Волочек Тверской губернии.

Участник Великой Отечественной войны, рядовой музыкального взвода 284-й стрелковой дивизии, награждён медалями «За боевые заслуги» (1945) и «За победу над Германией» (1945), Орденом Отечественной войны II степени (1985)

В 1954 окончил факультет режиссёров музыкальной комедии ГИТИСа им. А. В. Луначарского.

С 1954 года — режиссёр Горьковского оперного театра.

В 1956—1962 годах — режиссёр Большого театра СССР, главный режиссёр Ленинградского оперного театра.

В 1966 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров и как кинорежиссёр снял фильмы «Одесские каникулы» (1965) и «От снега до снега» (1968).

С 1970 года — режиссёр и постановщик спектаклей в различных театрах страны.

С 1977 года — главный режиссёр Московского театра оперетты.

Юрий Петров был для Театра оперетты режиссёром не совсем обычным, не традиционным: до того как прийти к нам, он ставил спектакли в оперных театрах, успел снять два фильма. Его увлеченность, в частности, кино, потом сказалась на работе с артистами оперетты . Для него главным на сцене была правда жизни. В кино это непременное условие, но оперетта совсем другое искусство, где некоторые условности просто предполагаются.

Одновременно с режиссёрской работой преподавал в Горьковской и Ленинградской консерваториях, с 1964 года— педагог ГИТИСа им. А. В. Луначарского; доцент (1972).

Умер в 2012 году в Москве, похоронен на 29-ом участке Введенского кладбища.

Примечания

Литература 
 Петров Юрий Александрович // Режиссёры советского художественного кино: Биофильмографический справочник в 4-х томах.- Том 3. М—С. — Москва: Госфильмофонд СССР. — 188 с. — стр. 92

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Режиссёры Московского театра оперетты
Похороненные на Введенском кладбище